Элео́нора Евге́ньевна Вла́сова (1 июля 1931, Люберцы — 23 января 2014, Москва) — советская и российская балерина, педагог, Народная артистка РСФСР (1970), Лауреат Премии имени Анны Павловой (Париж, 1964).

Биография 
Родилась 1 июля 1931 года в Люберцах (Московская область).

По окончании Московского хореографического училища (педагог Мария Кожухова, М. Леонтьева) в 1949 году поступила в Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко,

Танцевала в классических и современных постановках в репертуаре театра. Дебютировала в партии Ванечки («Доктор Айболит», 1950).

Первая исполнительница партий:
 1955 — Лауренсия («Дочь Кастилии», балетмейстер А. В. Чичинадзе)
 1958 —Русалка («Охридская легенда», балетмейстер В. П. Бурмейстер, А. В. Чичинадзе, Н. Г. Гришина)
 1958 — Гюдьнара («Корсар», балетмейстер Н. Г. Гришина)
 1960 — Франческа («Франческа де Римини», балетмейстер А. В. Чичинадзе)
 1961 — Нина («Маскарад», балетмейстер И. В. Смирнов)
 1963 — Купава («Снегурочка», балетмейстер В. П. Бурмейстер)
 1964 — Солистка («Болеро», балетмейстер В. П. Бурмейстер)
 1967 — Дуняша («Красные дьяволята», балетмейстер В. П. Бурмейстер)
 1971 — Фея («Золушка», балетмейстер А. В. Чичинадзе)
 1977 — Марья («Степан Разин», балетмейстер А. В. Чичинадзе)

Исполняла главные партии в спектаклях:
 Медора и Гюльнара («Корсар»)
 Актриса («Штраусиана»)
 Одетта и Одиллия («Лебединое озеро»)
 Эсмеральда («Эсмеральда»)
 Мисс Пейдж («Винзорские проказницы»)

В концертном репертуаре Элеоноры Власовой
 «Вешние воды» Асафа Мессерера на музыку Рахманинова
 «Слепая девушка», на музыку Лядова

Для творчества Элеоноры Власовой характерно подчинение всех средств хореографии раскрытию внутренней жизни героинь. Такой образ, как Жанна Д'Арк, в одноимённом балете В. П. Бурмейстера на музыку Н.Пейко.

«…Элеонора Власова безупречно владеет техникой и всеми средствами хореографии. Образы её героинь одухотворённые, с глубоким внутренним миром…»

 В 1981 году балетмейстер Юрий Шерлинг поставил для Элеоноры Власовой балет «Последняя роль», в котором она исполнила роль Балерины. Музыку к спектаклю написал Шерлинг.
 С 1980 по 1985 годы Элеонора Власова — балетмейстер и педагог Еврейского музыкального театра в Москве, созданного Юрием Шерлингом в 1977 году впервые со времён закрытия Государственного еврейского театра, (в 1950 году).
 В 1985 году Элеонора Евгеньевна окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа.
 1985 — Педагог — балетмейстер Московского детского музыкального театра Натальи Сац.
Преподавала в Чикаго в Academy of Ballet.
Скончалась 23 января 2014 года в Москве на 83-м году жизни.

Прощание с Элеонорой Власовой состоялось 25 января с 11 часов в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. 

Похоронена на Кунцевском кладбище в Москве (1 уч.).

Фильм 
Творчеству Элеоноры Власовой посвящён телефильм-концерт «Танцует Элеонора Власова» (1972)

Награды и звания 
 1957 — Заслуженная артистка РСФСР
 1964 — Лауреат Премии имени Анны Павловой, Париж
 1970 — Народная артистка РСФСР

Примечания

Литература 
 1960 — 
 1964 — 
 1970 — 
 1982 — 
 1997 —

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Московского хореографического училища
Ученицы Марии Кожуховой
Похороненные на Кунцевском кладбище